Вився — название населённых пунктов.

Украина 
 Вився — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Вився — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.